Shaker pode se referir a:

Cocktail shaker, um recipiente usado para misturar bebidas alcoólicas
Salt shaker, recipiente no qual se guarda o sal
Shaker (laboratório), um dispositivo usado para agitar líquidos em química e biologia
Shaker (banda), um grupo canadense de rock/pop

Shaker (percussão), uma batida indireta de idiofones  

Shakers pode se referir a:
 Shakers, organização religiosa
 Indian Shaker Church, influenciada pela cultura indígena americana
 Bury F.C., um clube Inglês de futebol, apelidado de "The Shakers"

Desambiguação